Seneka mlađi
 Seneka stariji